Termin Eksonukleaza I ima više značenja.

 Fosfodiestaraza I, enzim
 Eksodezoksiribonukleaza I, enzim